

Događaji 
 Započeo Drugi punski rat, koji će trajati do 202. pr. Kr.
 Bitka kod Ticina
 Bitka kod Trebije

Rođenja

Smrti